Cividate puede referirse a:

 Cividate Camuno, municipio italiano de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
 Cividate al Piano, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.